Der 1. BC Landsberg (offiziell: 1. Billard-Club Landsberg e.V.) ist ein 1993 gegründeter Billardverein aus Landsberg am Lech. Die erste Snookermannschaft des Vereins spielte von 1998 bis 2000 und von 2008 bis 2010 in der 1. Bundesliga.

Geschichte 
Der 1. BC Landsberg wurde 1993 gegründet. In der Saison 1998/99 nahm er an der ersten Spielzeit der 1. Snooker-Bundesliga teil und belegte den vierten Platz. In der folgenden Saison stieg die Snookermannschaft jedoch als Zwölfter in die Bayernliga ab und wiederum ein Jahr später in die Bezirksliga. Dort erreichte man 2005 mit dem ersten Platz den Aufstieg in die Bayernliga. In der Saison 2005/06 gelang dort, als Zweitplatzierter mit einem Punkt Rückstand auf den SSC Fürth, der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Zwei Jahre später wurde der BC Landsberg mit nur einer Niederlage Meister der zweiten Liga und schaffte damit nach acht Jahren die Rückkehr in die erste Liga. Nachdem man dort 2009 den dritten Platz und 2010, zwölf Punkte hinter den Barmer Billardfreunden, den zweiten Platz belegt hatte, meldete der Verein seine Bundesligamannschaft ab und spielte fortan in der Bayernliga, in der er 2012 und 2014 den dritten Platz erreichte. Nach der Saison 2014/15, in der der Verein Vierter geworden war, meldete der BC Landsberg seine Snookermannschaft vom Spielbetrieb ab.

Die Poolbillardmannschaft des 1. BC Landsberg stieg 2004 als Meister der Kreisliga A in die Bezirksliga auf. Nachdem man zwischenzeitlich wieder in die Kreisliga abgestiegen war, schaffte man 2011 als Zweitplatzierter erneut den Aufstieg in die Bezirksliga. In der Saison 2015/16 erreichte der Verein dort den ersten Platz und stieg damit in die Landesliga auf.

Platzierungen seit 1998

Aktuelle und ehemalige Spieler (Auswahl) 
 Maximilian Dittler
 Johan D’Hondt
 Harry Hoss
 Jürgen Kesseler
 Szilard Kolozsvari
 Andre Plonka
 Matthias Porn
 Warren Smith

Weblinks 
 Offizielle Website
 1. BC Landsberg auf der Website der Deutschen Billard-Union

Quellen 

Landsberg #1 BC
Landsberg #1 BC
Landsberg #1 BC
Sport (Landsberg am Lech)
Gegründet 1993
Organisation (Landsberg am Lech)
Landsberg, 1 BC